Division - название одноимённых музыкальных альбомов:

Division (альбом 10 Years)

 DIVISION (альбом the GazettE)

 Division Alpha

 The Division Bell

 Tom Clancy’s The Division

См. также 
дивизия